Amazon Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amazon Creek (Amazon Gulch), Fluss im Bundesstaat Alaska (Valdez-Cordova)
 Amazon Creek (Muskrat Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 Amazon Creek (South Fork Owyhee River), Fluss im Bundesstaat Nevada
 Amazon Creek (Long Tom River), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Amazon Creek (Little Pend Oreille River), Fluss im Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Amason Creek